Al Osborne (né le  à Weston, Ontario, Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel évoluant au poste de ailier droit. Il est choisi lors de la première ronde du repêchage amateur de 1965 de la Ligue nationale de hockey par les Rangers de New York mais ne jouera jamais dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1964-1965|| Marlboros de Toronto|| OHA|| 53|| 14|| 14|| 28|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1965-1966|| Marlboros de Toronto|| OHA|| 34|| 4|| 14|| 18|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1966-1967|| Marlboros de Toronto|| OHA|| 36|| 5|| 10|| 15|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1967-1968|| Knights d'Omaha|| CPHL|| 64|| 5|| 7|| 12|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1968-1969|| Rebel de Salem|| EHL|| 48|| 28|| 37|| 65|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1968-1969|| Bisons de Buffalo|| LAH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1971-1972|| Terriers d'Orillia || OHASr|| 40|| 20|| 24|| 44|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1972-1973|| Foresters de Brantford || OHASr|| 4|| 4|| 4|| 8|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1973-1974|| Foresters de Brantford || OHASr|| 24|| 6|| 6|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1974-1975|| Foresters de Brantford|| OHASr|| 39|| 19|| 27|| 46|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1975-1976||  Hornets de Cambridge || OHASr|| 43|| 7|| 22|| 29|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1976-1977||  Alexanders de Brantford || OHASr|| 34|| 15|| 16|| 31|| 34|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bisons de Buffalo
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Rangers de New York
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Toronto